Солнцеворот:

 «Солнцеворот» — музыкальный альбом группы «Гражданская оборона» (1997)
 «Солнцеворот» — музыкальный альбом группы «Алиса» (2000)